Throckmorton ist der Familienname von

 Elizabeth Throckmorton (1565–1647), Tochter von Nicholas Throckmorton und Frau Walter Raleighs
 Francis Throckmorton (1554–1584), englischer Verschwörer
 James W. Throckmorton (1825–1894), US-amerikanischer Politiker
 John L. Throckmorton (1913–1986), US-amerikanischer Offizier, General der US Army 
 Nicholas Throckmorton (1515/1516–1571), englischer Politiker
 Peter Throckmorton (1928–1990), US-amerikanischer Autor und Unterwasserarchäologe

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Throckmorton (Texas)
 Throckmorton County, Verwaltungseinheit in Texas